Ânkhpakhéred est un prénom masculin porté dans l'Égypte antique par :

 Ânkhpakhéred, barbier d'Amon de la 
 Ânkhpakhéred, dessinateur du domaine d'Amon et fils d'un prêtre-ouab de la 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité